Louise Brough ha battuto in finale Doris Hart 6–3 8–6.

Teste di serie 

  Margaret duPont (semifinali)
  Louise Brough (campionessa)
  Pat Todd (semifinali)
  Doris Hart (finalista)
  Jean Bostock (quarti di finale)
  Sheila Summers (quarto turno)
  Nellie Landry (quarti di finale)
  Shirley Fry (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

 

Torneo di Wimbledon 1948